Михаил Занешев е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Михаил Занешев е роден в град Воден, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Произхожда от видния род Занешеви. Подпомага Кирил Пърличев в организирането на ВМОРО във Воден, работи като селски учител във Воденско. Изпратен е на заточение.

Бележки 

Родени във Воден
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Починали във Воден
Български общественици от Македония
Занешеви